Итуа́н Донте Мур (; родился 25 февраля 1989 года в Ист-Чикаго, Индиана, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Финикс Санз». Играет на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2011 года во втором раунде под общим 55-м номером клубом «Бостон Селтикс».

Колледж 
В свой дебютный сезон за Пердью Мур набирал 12,9 очка в среднем за игру. Он также побил рекорд по количеству трёхочковых сделанных первокурсником — 66. Итуан закончил сезон 2008—2009 годов в качестве лидера команды по набранным очкам, его результативность была 13,8 очка в среднем за игру. В полуфинале основного турнира Мур привёл свою команду к победе над Бостонским колледжем, набрав 19 очков. Следующий сезон начался с того, что Мур был назван одним из возможных соискателей награды имени Джона Р. Вудена. Итуан провёл ещё один уверенный чемпионат, получив несколько локальных наград, а также помог команде пробиться в основной турнир, где она уступила сильным «Синим Дьяволам» из Дьюка. Вместе с партнёром по команде Джахуаном Джонсоном Мур решил выставить свою кандидатуру на драфт 2010 года, но в последний момент передумал и решил продолжить выступления за университет. 20 февраля 2010 года Итан набрал 38 очков, забросив 7 трёхочковых бросков, что стало лучшим результатом в его карьере. В свой последний сезон в университете Мур набирал по 18 очков, делал 5,1 подбора в среднем за игру.

Профессиональная карьера

Драфт 
Мур был выбран «Бостон Селтикс» на драфте 2011 года, под общим 55-м номером.

Италия 
Из-за локаута в НБА Мур принял решение подписать контракт с «Бенеттоном», с возможностью вернуться в «Селтикс», когда закончится забастовка.

НБА 
9 декабря 2011 года Мур подписал гарантированное соглашение с «Бостон Селтикс».

21 июля Мур подписал контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Финикс Санз»